«Минэгумо» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны, седьмой типа «Асасио». 
 «Минэгумо» — серия японских эскадренных миноносцев из 3-х единиц 1960-х годов.